Hanhikarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hanhikarit (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Hanhikarit (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar